«Братства» — європейські релігійні світські організації 13—21 ст.
 Церковні братства — релігійно-національні організації українських і білоруських міщан у 16-18 ст.
 «Братство» — український двосерійний художній фільм режисера Станіслава Клименка, відзнятий 2005 року на Кіностудії ім. О. Довженка.
 «Братство» — українська політична партія, яку створив Дмитро Корчинський.
 «Братство» — система міжнародних магістральних газопроводів, що транспортувала природний газ з СРСР до ЧССР, УНР і НДР

Див. також 
 Студентські об'єднання — громадські організації студентів вищих навчальних закладів.
 Берестейське братство
 Братство тарасівців
 Літківське братство
 Волинське братство
 Тернопільське братство
 Академічне братство
 Львівське Успенське братство
 Всеукраїнське братство ОУН-УПА
 Студентське Братство Львівщини
 Соловецьке братство